Ana Rufina de Sousa Franco Correia, baronesa de Cametá (  — Cametá, 20 de junho de 1864) foi uma nobre brasileira.

Esposa de Ângelo Custódio Correia, que foi governador do Pará, foi agraciada baronesa em 2 de dezembro de 1858, devido aos serviços prestados por seu marido durante a epidemia de cólera ocorrida em 1856/1857.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Baronatos do Brasil